Manuel "Manny" Lagos (Saint Paul, 11 de junho de 1971) é um ex-futebolista, dirigente esportivo e treinador de futebol norte-americano. Durante sua carreira, atuava como meio-campista.

Carreira
Como a maioria dos futebolistas dos EUA, Lagos começou a jogar em campeonatos universitários, tendo atuado pela Universidade de Wisconsin-Milwaukee entre 1990 e 1992. Atuando ao lado de seu pai, Buzz, no Minnesota Thunder, foi emprestado ao Lleida em 1992 e ao Clermont Foot, em 1994.

Sem ter convencido nos dois times, voltou aos Estados Unidos para defender o MetroStars (atual Red Bull New York); pela equipe nova-iorquina, disputou 21 partidas e não marcou gols. Teve uma passagem curta pelo Chicago Fire entre 1998 e 1999 (dez partidas), até se destacar com as camisas de Tampa Bay Mutiny San José Earthquakes.

Lagos teve sua carreira encerrada em 2005, quando jogava pelo Columbus Crew. Aos 34 anos, ele não conseguiu superar as constantes lesões no joelho, que o atrapalhavam durante este período e que renderam várias cirurgias.

Seleção
Com a Seleção dos EUA, Lagos disputou as Olimpíadas de 1992, realizadas em Barcelona (Espanha). Sem espaço na equipe principal (com a qual disputou três jogos), não foi chamado para disputar as Copas de Copa de 1994 (sediada nos EUA) e Copa de 1998, nem para as Olimpíadas de 1996, realizadas também em solo norte-americano (mais precisamente, na cidade de Atlanta).

Apesar de ter participado da campanha norte-americana que culminou com o título da Copa Ouro da CONCACAF 2002, Manny foi esquecido por Bruce Arena para fazer parte do elenco que disputaria a Copa da Coreia do Sul e  do Japão, realizada dias depois. O meio-campista atuaria somente na fase de grupos; ele e Jeff Cunningham seriam substituídos, respectivamente, por Brian Maisonneuve e Clint Mathis.

Links
 Perfil em Ogol

Futebolistas dos Estados Unidos
Treinadores de futebol dos Estados Unidos
Futebolistas do New York Red Bulls
Futebolistas do Chicago Fire
Futebolistas do San José Earthquakes
Futebolistas do Columbus Crew Soccer Club
Futebolistas nos Jogos Olímpicos de Verão de 1992
Futebolistas do Clermont Foot 63
Futebolistas da Unió Esportiva Lleida
Naturais de Saint Paul (Minnesota)